Grænse henviser til flere artikler:

 Grænse – en grænse er en adskillelse mellem selvstændige stater eller administrative enheder, eksempelvis regioner og kommuner.
 Grænsebegreb – eksempelvis en grænse for mulige erfaringer.
 Grænsegendarm – en person som bevogter en grænse.
 Grænse (matematik)